Костадин Янчев може да се отнася за:

 Костадин Янчев (футболист), български футболист от ЦСКА
 Костадин Янчев (революционер), български революционер от ВМОРО
 Костадин Янчев (политик), български политик от БЗНС